Леонид Константинович Бекренёв (, Ярославль — , Москва) — советский военачальник, один из руководителей советской военно-морской разведки, военный дипломат. Адмирал (1967).

Начало военной службы 
Родился в семье крестьян, незадолго до его рождения перебравшихся из деревни в Ярославль. После окончания школы работал электриком в трамвайном депо Ярославля. В 1924 году вступил в комсомол, был активистом.

В РККФ с 1927. Окончил Военно-морское подготовительное училище (1924—1927), Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1927—1931, учился на одном курсе с будущим Главкомом ВМФ СССР С. Г. Горшковым), Специальные курсы командного состава ВМС РККА имени ЦИК Татарской АССР по разведке при 4-м Управлении штаба РККА (1931—1932), Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1927—1931). В 1930 году вступил в ВКП(б).

С февраля 1931 года служил помощником вахтенного начальника на линкоре «Октябрьская революция», с мая по декабрь 1931 служил старшим флаг-секретарём штаба дивизии линкоров Морских сил Балтийского моря. С мая 1932 года служил в Разведупре Штаба РККА: помощник начальника, с февраля 1933 – начальник дальневосточного сектора, с января 1935 – помощник начальника отделения 3-го отдела Разведупра. В марте-мае 1934 года совершил плавание на борту ледокола «Красин» из Ленинграда в бухту Провидения через Панамский канал для участия в спасении членов экспедиции и экипажа парохода «Челюскин» с дрейфующей льдины в Чукотском море. С октября 1935 – помощник начальника отдела в штабе Северного флота, а с марта 1936 по август 1938 года — начальник отделения разведывательного отдела Черноморского флота. Будучи в этой должности, был направлен в командировку в Испанию, где участвовал в гражданской войне в Испании (январь 1937 — август 1938).

Однако после возвращения в СССР имеющий боевой опыт разведчик был отчислен из Разведупра и направлен на строевую службу. С августа 1938 года он командовал эсминцем «Петровский», с ноября 1939 года — эсминцем «Бойкий» Черноморского флота. В октябре 1940 года был снят с должности командира корабля за нарушение воинской дисциплины и понижен в воинском звании с капитана 3-го ранга до капитан-лейтенанта. С октября 1940 года служил в штабе Беломорской военно-морской базы командиром по распорядительно-строевой части. В апреле 1941 года был переведён в штаб Северного флота, где его и застало начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война 
Встретил войну в должности командира по оперативной подготовке флота 2-го отделения 1-го (оперативного) отдела штаба Северного флота (в должности с апреля 1941 года). С сентября 1941 был начальником 2-го отделения 4-го (разведывательного) отдела, с ноября 1941 — начальником отдела боевой подготовки штаба Северного флота. Был одним из инициаторов создания подразделения водолазов-разведчиков и разведывательного отряда штаба флота под командованием В. Н. Леонова. Активный участник обороны Заполярья. 

В сентябре 1942 года назначен начальником разведывательного отдела штаба Балтийского флота. Участник обороны Ленинграда. С августа 1943 года служил начальником 9-го отдела в Разведывательном управлении Главного морского штаба ВМФ СССР. С 2 августа 1944 года — начальник разведывательного отдела штаба Северного флота.

Послевоенная служба 
После Великой Отечественной войны в ноябре 1945 года был переведён в 2-е (разведывательное) Главное управление Морского Генерального штаба: помощник начальника, с апреля 1950 — заместитель начальника этого управления, а с июля 1951 — заместитель начальника Морского Генерального штаба — начальник 2-го (разведывательного) Главного управления МГШ. С мая 1953 года — начальник отдела 2-го (разведывательного) управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР. С октября 1953 года — начальник 1-го Управления Главного разведывательного управления Генерального штаба, с мая 1955 — начальник стратегической разведки ГРУ. В октябре 1962 года назначен военно-морским атташе при Посольстве СССР в США. В марте 1963 года отозван в СССР и назначен заместителем начальника Главного разведывательного управления СССР. С июня 1967 по август 1973 года — начальник Военно-дипломатической академии Советской Армии.

В августе 1973 года уволен в отставку. Жил в Москве. Долгое время возглавлял Комитет ветеранов ГРУ Генерального штаба Вооружённых Сил.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
Был женат. Имел трёх сыновей, ставших офицерами-подводниками:
 Евгений Леонидович Бекренёв (род. 1948), военный моряк, разведчик, капитан 1-го ранга;
 Леонид Леонидович Бекренёв (род. 1952), военный моряк, капитан 1-го ранга;
 Виталий Леонидович Бекренёв (род. 1954), военный моряк, капитан 2-го ранга.

Воинские звания 
 Капитан 2-го ранга (1942 г.);
 Капитан 1-го ранга (1945 г.);
 Контр-адмирал (27 января 1951 г.);
 Вице-адмирал (25 мая 1959 г.);
 Адмирал (25 октября 1967 г.);

Награды 
 Орден Ленина (15.11.1950);
 Четыре ордена Красного Знамени (4.04.1943, 23.10.1944, 3.11.1944, 5.11.1954);
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
 Орден Отечественной войны II степени (7.06.1945);
 Два ордена Красной Звезды (22.02.1968, 13.03.1987);
 Орден «Знак Почёта» (16.12.1936);
 Медаль «За оборону Ленинграда»;
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
 Другие медали СССР
 Именное оружие (1957).

Примечания

См. также 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Литература 
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918-1945 гг. — М., 2012. — С. 96—97.
 Колпакиди А. И. Империя ГРУ: Очерки истории российской военной разведки. — М.: ОЛМА-Пресс, 2000. — (Досье). — Кн. 2. — 446 с. — ISBN 5-224-00600-7.
 
 
 Лурье В. М. Военно-морская разведка СССР (1918-1960-е гг.): справочник. — СПб., 2009. — 262 с. — ISBN 978-5-86007-588-7. 
 Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ. Дела и люди. — СПб.—М., 2002. — С. 112.
 Ярухин Ю. М. Великая Отечественная. Начальники разведки фронтов, армий, флотов, флотилий. — Киев: Издательский Дом «Военная разведка», 2013. — 800 с. — ISBN 978-966-2518-05-4.  
 Некролог // Красная звезда. — 1997. — 24 апреля.

Ссылки 
 Л. К. Бекренев на сайте «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов»

Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Сотрудники ГРУ
Моряки Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Военные атташе СССР
Начальники Военно-дипломатической академии
Похороненные на Троекуровском кладбище